Асијенда Сан Лорензо има више значења:

 Асијенда Сан Лорензо, Каса Мадеро (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Асијенда Сан Лорензо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику